Il doppio del torneo di tennis Hong Kong Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hank Pfister e Butch Walts che hanno battuto in finale Anand Amritraj e Ilie Năstase 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Jürgen Fassbender /  Hans-Jürgen Pohmann (quarti di finale)

  Anand Amritraj /  Ilie Năstase (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1976